Teacher's Pet è una serie televisiva d'animazione prodotta da Walt Disney Television Animation e diretta da Timothy Björklund.

Personaggi 
 Spot Helperman
 Leonard Helperman	 
 Mary Lou Helperman 
 Preside Stickler	
 Mr. Jolly	
 Pretty Boy	
 Ian Wasalooskey	
 Leslie

Collegamenti esterni 
 

Serie televisive d'animazione Disney
Produzioni di Disney Television Animation